Ночно́й павли́ний гла́з:

 Ночной павлиний глаз малый
 Большой ночной павлиний глаз
 Ночной павлиний глаз рыжий
 Средний ночной павлиний глаз

См. также 
 Дневной павлиний глаз